Een verkeersweg:
 N774 (België)
 N774 (Frankrijk)